Josephstraße steht für:
 Josephstraße (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Obere Gärtnerei #Josephstraße
 Josephstraße (Bochum), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Bochum-Mitte
 Josephstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lindenau (Leipzig)

Siehe auch:

 Josefstraße